Kakel kan syfta  på:

 Kakel – lergodsplattor med glasyr på en sida
 Kakel, Lappland – en sjö i Arjeplogs kommun